«Ба́лтика — БФУ́ им. И. Ка́нта» (разг. — Ба́лтика — БФУ́) — российский футбольный клуб из Калининграда, фарм-клуб «Балтики», с сезона 2021/22 выступающий во второй лиге.

История 
В марте 2021 года было объявлено, что на базе футбольного клуба «Балтика» и Балтийского федерального университета имени Канта будет создана профессиональная команда. По словам ректора БФУ Александра Фёдорова — это имиджевый и социальный проект, в основе которого — студенты университета. Бюджет клуба был заявлен в размере 20 миллионов рублей, частично — от БФУ, частично — от внебюджетных источников ФК «Балтика».

Главным тренером стал Александр Грищенко, а домашней ареной — стадион «Балтика».

Первый официальный матч команда провела , в первом туре первенства второго дивизиона ФНЛ уступив в гостях петербургской «Звезде» (1:2). Первая победа случилась лишь в третьем туре, команда на своём поле обыграла московский «Кайрат». В первом в истории клуба сезоне команда выдавала невзрачные результаты, регулярно проигрывая. По итогам сезона 2021/22 «Балтика-БФУ» финишировала на 17-м месте.

Достижения 
Самые крупные победы:

«Балтика-БФУ» — «Электрон» (Великий Новгород) 3:0 (18 сентября 2022 года)

«Балтика-БФУ» — «Енисей-2» 4:1 (15 октября 2022 года)

Самое крупное поражение:

«Ленинградец» — «Балтика-БФУ» 4:0 (6 августа 2022 года)

Статистика выступлений

В первенствах

Состав

Административный и тренерский штаб 
Руководство клуба

Тренерский штаб и персонал

Главные тренеры

Болельщики 
 домашняя посещаемость

Источники 
 Комментарии

 Примечания

Ссылки 
 
 На сайте ФНЛ-2

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Калининграда
ФК «Балтика»